Коробе́ц — деревня  в  Смоленской области России,  в Ельнинском районе. Население – 55 жителей (2007 год)  Расположена в юго-восточной части области  в 18  км к юго-востоку от города Ельня, в 1,5 км восточнее автодороги  Новоалександровский(А101)—Спас-Деменск—Ельня—Починок, на берегах реки Угра. В 1 км к северу от деревни железнодорожная станция Коробец на ветке Смоленск—Сухиничи. Входит в состав Коробецкого сельского поселения.

Экономика 
Крестьянское хозяйство «Кентавр», библиотека  .

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района